Gröbl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gröbl (* 1970), österreichischer Sportjournalist, -kommentator und -moderator und Chefredakteur
 Gabriele Gröbl (* 1973), österreichische Moderatorin, Theaterschauspielerin und Journalistin

 Wolfgang Gröbl (* 1941), deutscher Politiker (CSU)